Personaggi di Mario – personaggi della serie di videogiochi Mario
 Personaggi di Mario – personaggi della serie televisiva Mario